Mike Vukonich, ameriški hokejist, * 5. november 1968, Duluth, Minnesota, ZDA.

Vukonich je kariero začel v študentski ligi NCAA pri Univerzi Harvard, nadaljeval v različnih nižjih severnoameriških ligah, v sezoni 1996/1997 pa je bil član kluba Olimpija Herz Ljubljana, za katerega je v slovenski ligi odigral šestintrideset tekem. Kariero je končal v ligi IHL pri klubu Indianapolis Ice po sezoni 1998/1999.

Pregled kariere

|-
| Harvard University
| NCAA
| 87/88
|
| 32
| 9
| 14
| 23
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Harvard University
| NCAA
| 88/89
|
| 27
| 11
| 7
| 18
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Harvard University
| NCAA
| 89/90
|
| 27
| 22
| 29
| 51
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Harvard University
| NCAA
| 90/91
|
| 28
| 32
| 23
| 55
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Roadrunners
| IHL
| 91/92
|
| 68
| 17
| 11
| 28
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Roadrunners
| IHL
| 92/93
|
| 70
| 25
| 15
| 40
|
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Flint Generals
| CoHL
| 93/94
|
| 8
| 7
| 8
| 15
|
| 12
|
| 10
| 7
| 7
| 14
|
| 12
|-
| Phoenix Roadrunners
| IHL
| 93/94
|
| 22
| 4
| 6
| 10
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Binghamton Rangers
| AHL
| 93/94
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Albany River Rats
| AHL
| 94/95
|
| 61
| 16
| 14
| 30
|
| 16
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Albany River Rats
| AHL
| 95/96
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Raleigh IceCaps
| ECHL
| 95/96
|
| 7
| 0
| 4
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Indianapolis Ice
| IHL
| 95/96
|
| 53
| 11
| 15
| 26
|
| 40
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 96/97
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Grefrather EV/EC
| 1.Liga Nord (D)
| 96/97
|
| 6
| 3
| 4
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Star Bulls Rosenheim
| DEL
| 97/98
|
| 42
| 14
| 14
| 28
| -27
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Indianapolis Ice
| IHL
| 98/99
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Indianapolis Ice
| IHL
| 98/99
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |499
| bgcolor="#7FFF00" |172
| bgcolor="#7FFF00" |164
| bgcolor="#7FFF00" |336
| bgcolor="#7FFF00" |-27
| bgcolor="#7FFF00" |256
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |19
| bgcolor="#7FFF00" |8
| bgcolor="#7FFF00" |8
| bgcolor="#7FFF00" |16
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |14
|}

Glej tudi
 Seznam ameriških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Ameriški hokejski napadalci
Izbrani na naboru lige NHL (Los Angeles Kings)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1987
Hokejisti Phoenix Roadrunners
Hokejisti Flint Generals
Hokejisti Binghamton Rangers
Hokejisti Albany River Rats
Hokejisti Raleigh IceCaps
Hokejisti Indianapolis Ice
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Grefrather EC
Hokejisti Star Bulls Rosenheim